Skeleton na Zimskih olimpijskih igrah 2014 je potekal od 13. do 15. februarja 2014 v sankaškem centru Sliding Center Sanki.

Dobitniki medalj

Po disciplinah

Po državah

Zunanje povezave 

 Uradna stran tekmovanja 

2014
Športi Zimskih olimpijskih iger 2014